Луций Ацилий Страбон — консул 80 года.
 Луций Ацилий Руф — консул 107 года.